Der Kanton Marcoing war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Cambrai, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Marcoing. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 2008 bis 2015 Didier Drieux (DVD).
Der Kanton Marcoing hatte 15.422 Einwohner (Stand: 1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 21 Gemeinden:

Marcoing
Aufgelöst 2015